«Хедвиг и злосчастный дюйм» может означать:
 «» — американский мюзикл 1998 года.
 «Хедвиг и злосчастный дюйм» — американский фильм 2001 года.